Вітебськ — місто у Білорусі, адміністративний центр Вітебської області
 Вітебськ — білоруський футбольний клуб з однойменного міста.
 Вітебськ — білоруський хокейний клуб з однойменного міста.
  — залізнична станція у місті Вітебськ
 Вітебськ — хутір у Воронезькій області, Росія
 Вітебськ — присілок у Новосибірській області, Росія
 Вітебськ — радянський річковий військовий корабель